Cimetière du Sud (Nancy), een begraafplaats in de Franse stad Nancy
 Cimetière du Sud (Perpignan), een begraafplaats in de Franse stad Perpignan
 Cimetière du Sud (Rijsel), een begraafplaats in de Franse stad Rijsel

Zie ook
Zuiderbegraafplaats (doorverwijspagina)